Sleepless in Chicago (ER), een aflevering van ER
Sleepless in Chicago (Married), een aflevering van Married... with Children